Der Luzerner Wellenplan von 1933 diente der Koordinierung der Lang- und Mittelwellenfrequenzen für Rundfunk in Europa und dem angrenzenden Mittelmeerraum. Er ist das Ergebnis einer ITU-Konferenz, die vom 15. Mai bis zum 19. Juni 1933 in Luzern stattfand, und trat zum 15. Januar 1934 in Kraft, wobei ein Frequenzabstand von 9 kHz zugrundegelegt wurde. Vorgänger war der Prager Wellenplan von 1929, Nachfolger der Kopenhagener Wellenplan von 1948 (der Wellenplan von Montreux 1939 trat kriegsbedingt nicht in Kraft).

GW = Gemeinschaftswelle; * = Staat hat den Vertrag nicht unterzeichnet

Einzelnachweise 

Wellenplan, Luzerner
Wellenplan, Luzerner
Wellenplan, Luzerner
Wellenplan, Luzerner